

Тополевка — село, Саркандський район, Жетисуська область

Тополевка — село, Упоровський район, Тюменська область